Челле́н () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Челлен, Клас (род. 1943) — шведский кёрлингист.
 Челлен, Кристер (1940—2019) — шведский кёрлингист.
 Челлен, Рудольф (1864—1922) — шведский социолог и политолог, автор термина «геополитика».